Массовые беспорядки в Толидо () произошли 15 октября 2005 года, когда американская неонацистская организация «Национал-социалистическое движение» планировала провести марш протеста против уличной преступности в городе Толидо, штат Огайо. Противники марша, в числе которых были члены уличных преступных группировок, устроили беспорядки.

События 15 октября 2005 года 
15 октября 2005 года около пятнадцати членов организации собрались под охраной полиции, намереваясь пройти маршем. При этом они скандировали различные лозунги, обвиняя в росте преступности чернокожих жителей. На место акции прибыли противники проведения марша — около 600 человек, среди которых были местные жители, члены анархистских, троцкистских и антифашистских организаций из других городов, а также члены местных преступных группировок. В связи с численным перевесом противников и агрессивным настроем толпы члены «Национал-социалистического движения» покинули город в сопровождении полицейского эскорта.

Агрессивные действия толпы были направлены против полиции. Несколько офицеров получили серьёзные ранения, автомобили полиции и машины скорой помощи забрасывались камнями. Погромам подверглись магазины и другие здания. Когда мэр города Джек Форд попытался успокоить толпу, один из протестующих жителей в чёрной маске начал угрожать ему убийством.

В городе был объявлен режим чрезвычайного положения и введён комендантский час, мэр запросил у властей штата дополнительные полицейские силы. Полиция арестовала около 120 жителей.

Акция 10 декабря 2005 года 
В декабре неонацисты получили разрешение на проведение повторной акции. Несколько десятков неонацистов в коричневых рубашках прошли маршем под охраной 700 полицейских. Демонстранты несли плакаты и выкрикивали лозунги «Боритесь за права белых!», «У нас есть террористы, и они — не белые!». В целях безопасности в проходах к месту марша были установлены металлоискатели, на крышах домов были размещены снайперы. После марша неонацисты были вывезены на автобусах под полицейской охраной. Было арестовано 26 противников марша.

Примечания

Ссылки 
 Toledo Under Curfew Following Neo-Nazi Riot (видео)
 Something’s Happenin' Here: An On-The-Ground Analysis of the North Toledo Riots
 CNN: Planned neo-Nazi march sparks violence

Толидо
Преступность в США
Октябрь 2005 года
2000-е годы в Огайо
Антифашизм